«Мария — королева Шотландии» () — исторический биографический фильм 2013 года о жизни шотландской королевы Марии I Стюарт. Фильм был представлен на специальном показе Международного кинофестиваля в Торонто.

Сюжет 
Фильм начинается с периода детства Марии Стюарт, её обручения с французским дофином и отправки во Францию вместе с четырьмя ровесницами-подругами, тоже Мариями. Через десять лет повзрослевшая королева венчается с будущим французским королём Франциском. В ту же ночь во Франции получают известие о смерти королевы Марии Кровавой, ей наследует Елизавета, которая, однако была признана отцом незаконнорождённой. Мария Стюарт, королева Шотландии и Франции, рассматривается как более законная претендентка на престол Англии.

В ролях

Примечания 

Фильмы о Марии Стюарт
Исторические фильмы о XVI веке
Фильмы-драмы Швейцарии
Фильмы на английском языке
Фильмы на французском языке
Фильмы о Тюдорах
Исторические фильмы Швейцарии
Исторические фильмы Франции
Фильмы Швейцарии 2013 года
Фильмы Франции 2013 года
Экранизации произведений Стефана Цвейга